Les primates constituent un ordre au sein des mammifères placentaires.
 Primate (film) est un documentaire de Frederick Wiseman